ket – typ żaglowania jednostki pływającej, 
 ket – element notacji Diraca,
 Ket – rzeka w Rosji, dopływ Obu
 Key English Test – międzynarodowy egzamin języka angielskiego.
 członek syberyjskiego ludu Ketów